Meujael é um personagem bíblico do Antigo Testamento, mencionado no livro de Gênesis como filho de Irade, e neto de Enoque e bisneto de Caim.

Etimologia 
Seu nome aparece com duas grafias, מחויאל (Mehujael) e מחייאל (Mehijael), porém provavelmente trata-se de duas variações do mesmo nome, sem maiores significados. 

O nome é uma junção do verbo מחה (maha), que significa aniquilar ou atacar, com a palavra אל ('el), que significa Deus. Portanto, o nome completo significa aquele que destruiu Deus.

Na Bíblia 
A Bíblia nada diz a respeito da vida desse homem, mas informa que ele teria sido o pai de Metusael e o avô de Lameque, o qual teria excedido em maldade o seu ancestral Caim.

Árvore genealógica segundo Gênesis 

Personagens do Livro de Gênesis